Midas was een Nederlands televisieprogramma van de VARA dat ging over de mens en de natuur. Het programma, dat  tussen 1993 en 1997 in een aantal series van een aantal wekelijkse afleveringen van 25 minuten in de vooravond werd uitgezonden, werd gepresenteerd en geregisseerd door de bioloog Midas Dekkers en de eindredactie was in handen van Jop Pannekoek.

In het programma werd door Midas op zijn eigen typische humoristische maar ook droge wijze zijn visie gegeven op onderwerpen die te maken hadden met hoe de mens omging met dieren, planten en de natuur. Er vonden interviews plaats en er werden filmfragmenten en natuuropnames uitgezonden. Hierbij werden soms ook schokkende beelden uitgezonden, zoals de slacht van dieren in een abattoir of een roofdier dat zijn prooi aanviel, verscheurde en opat. Aan de hand van de interviews, fragmenten en natuuropnames gaf Midas zijn mening over de overeenkomsten tussen het gedrag van mens en dier.

Programma van de VARA